6ix, de son vrai nom Arjun Ivatury, est un producteur de musique américain né le .

Il est notamment connu pour son travail avec le rappeur américain Logic.

Notes et références 

Naissance en février 1991
Producteur américain de musique
Nom de scène
Mononyme